

Codici 
 SHP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Qinhuangdao (Cina)
 SHP – codice valutario ISO 4217 della Sterlina di Sant'Elena, valuta di Sant’Elena

Informatica 
 .shp è una estensione del formato Shapefile per sistemi informativi geografici.
Samsung Handset Platform Sistema operativo per cellulari della Samsung

Unità di misura 
 shp – Shaft horsepower, cavalli vapore all'albero di trasmissione